Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2012 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2012 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine sechs Ersatzspieler melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. CA Reverté Albox, CA Linex-Magic Mérida, CA Equigoma-Casa Social Católica und CE Barcelona Uga setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein (wobei CA Reverté Albox zwei Partien kampflos verlor), während bei Sestao Naturgas Energia XT neun Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 55 Spieler zum Einsatz, von denen 37 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler waren Alexandar Deltschew (CA Solvay Torrelavega) und Olga Alexandrova (CE Barcelona Uga) mit je 6 Punkten aus 7 Partien. Je 5 Punkte erreichten Anish Giri, Leinier Domínguez (beide Sestao Naturgas Energia XT), Alexander Schimanow (CE Reverté Albox) und Jesús María de la Villa García (CA Solvay Torrelavega), wobei Giri 6 Partien spielte, die übrigen Genannten 7. Mit Luis Javier Bernal Moro und Jesús María Pérez López (beide CA Solvay Torrelavega) gewannen zwei Spieler bei ihrem einzigen Einsatz (dabei gewann Pérez López kampflos) und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von November 2012; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, BRA = Brasilien, BUL = Bulgarien, CRC = Costa Rica, CUB = Kuba, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, IND = Indien, ITA = Italien, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan, VEN = Venezuela
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von November 2012
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Sestao Naturgas Energia XT

CA Solvay Torrelavega

CA Reverté Albox

CA Linex-Magic Mérida

CA Equigoma-Casa Social Católica

Gros XT

UE Foment Martinenc Barcelona

CE Barcelona Uga

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2012